Monarcas
 Ivã I de Moscou
 Ivã II de Moscou
 Ivã III de Moscou
 Ivã IV da Rússia
 Ivã V da Rússia
 Ivã VI da Rússia

Outros usos
 Ciclone Ivan — ocorrido em 2008 em Madagascar
 Ivã (arquitetura) — portal monumental da arquitetura de influência persa

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história